Кулички:
 Кулички — болотистые, отдалённые, глухие места в лесу (которые, согласно народным поверьям, населены нечистой силой).
 Кулички (, ) — исчезнувшее село в Нижнегорском районе Крыма, входило в состав Изобильненского сельского совета, снято с учёта 21 мая 2008 года.
 Кулички - хутор в Нехаевском районе Волгоградской области.
 Одна из форм слова Кулишки — названия исторической местности Москвы в восточной части Белого города (См. также: «У чёрта на куличках», Церковь Всех Святых на Кулишках, Церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, Храм Трёх Святителей на Кулишках, Церковь Николая Чудотворца в Кошелях, Церковь Кира и Иоанна на Кулишках).

См. также 
 Кулишки
 Кулига

Примечания

Литература